Västanby kan syfta på:

 Västanby, Ingå – en by i Ingå kommun, Nyland
 Västanby, Karis – en by i Karis stad
Västanby, Lekebergs kommun - en småort i Lekebergs kommun